Spielberger ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Spielberger (1927–2013), klinischer Psychologe
 Kerstin Spielberger (* 1995), deutsche Eishockeyspielerin
 Leo Spielberger (* 1961), deutscher Fußballspieler und Trainer
 Walter J. Spielberger (1925–2005), Autor auf dem Gebiet der Heeresmotorisierung

Siehe auch
 Spielberg (Begriffsklärung)